Айбол Ерболатулы Абикен (; ) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник алмаатинского футбола. Карьеру начинал в молодёжном составе клуба «Кайрат», в 2015—2016 годах играл первенстве дублёров (33 игр и 5 голов), а в 2017—2018 годах в первой лиге.

В 2017 году дебютировал за основной состав клуба «Кайрат». В том году провёл 4 матча и забил 1 мяч в ворота «Астаны». В 2018 году за клуб провёл 10 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.

В начале 2022 года на правах аренды перешёл в «Аксу», однако уже летом был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. С того же года играет в медийной лиге за SD Family.

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2018, 2019
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2021
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2018, 2021

Клубная статистика

Примечания 

Игроки сборной Казахстана по футболу
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Аксу» Аксу
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил